Salomon Taib (1877-1951), peintre français
 Tarik El Taib (1977-), footballeur libyen